Dietrich von Roeder (1861-1945), général allemand ;
 Emy Roeder (1890-1971), sculptrice allemande ;
 Erhard Ernst von Roeder (1665-1743),maréchal prussien ;
 Eugen Maximilian von Roeder (1782-1844), général prussien ;
 Glenn Roeder (1955-2021), footballeur anglais, devenu ensuite entraîneur ;
 Kathryn Roeder, statisticienne américaine ;
 Manfred Roeder (1929-2014), avocat allemand, terroriste néonazi et négationniste de l'Holocauste ;
 Nicolas Roeder (mort en 1510), mécène de Strasbourg ;
 Robert Roeder (1942-), biologiste moléculaire américain.

Voir aussi 
 Famille von Roeder (Silésie), famille noble silésienne
 Famille von Roeder (Vogtland), famille noble du Vogtland
 Z 17 Diether von Roeder, un destroyer de la Kriegsmarine